Kattner ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Kattner (1896–1934), deutscher Politiker (KPD)
 Clemens Kattner (1871–1945), österreichischer Architekt
 Heinz Kattner (* 1947), deutscher Schriftsteller
 Isabel Kattner (* 2000), deutsche Handballspielerin
 Karin Kattner (* 1944), deutsche Badmintonspielerin
 Markus Kattner (* 1970), deutsch-schweizerischer Fußballfunktionär